Asbacher Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Asbacher Bach (Laugna), rechter Zufluss der Laugna bei Laugna, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Asbacher Bach (Suldinger Bach), linker Zufluss zum Suldinger Bach (zum Altbach, zur Großen Vils) bei Hanszell, Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Asbacher Bach (Rott), rechter Zufluss der Rott bei Penning, Markt Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:

 Asbach
 Aspachgraben